McLane est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1746-1829), officier de l'armée continentale américain
Ann McLane Kuster (née en 1956), femme politique démocrate américaine
, homme d'affaires et promoteur de boxe américain
 (c. 1767-1797), marchand américain, pendu par le britannique pour espionnage
 (né en 1958), décorateur de scène américain
 (né en 1936), homme d'affaires américain
 (1881-1975), joueur de baseball américain
 (1899-1980), entraîneur universitaire américain
Harvey McLane (né en 1949), homme politique provincial canadien
James McLane (1930-2020), nageur olympique américain
 (1852-1911), homme d'affaires et politique américain
 (née en 1954), juge fédérale américaine
Louis McLane (1786-1857), avocat et homme politique américain
 (1924-2008), homme d'affaires et politique américain
 (1878-1964), portraitiste américain
 (1875-1946), homme politique démocrate américain
 (1907-1951), clarinettiste américain
Robert Milligan McLane (1815-1898), diplomate et homme politique américain
 (mort en 2000), chercheur et technicien électronique américain
 (1929-2005), femme politique américaine au New Hampshire
 (née en 1943), actrice et scénariste anglaise

John McClane, personnage de fiction tiré de la saga de films Die Hard.

Voir aussi
McLane Stadium, stade de football américain basé à Waco au Texas
, chaîne de supermarchés américain
, entreprise américaine en technologie
John McClane, personnage interprété par Bruce Willis dans Piège de cristal

Homonymie de patronyme